Walentyna Schewtschenko ist der Name folgender Personen:

* Walentyna Schewtschenko (Politikerin) (1935–2020), ukrainische Politikerin
 Walentyna Schewtschenko (Skilangläuferin) (* 1975), ukrainische Skilangläuferin
 Walentyna Schewtschenko (Kampfsportlerin) (* 1988), kirgisisch-peruanische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin
 Walentyna Schewtschenko (Architektin) (1926–2016), sowjetisch-ukrainische Architektin und Restauratorin